Příjmení Lichý nosí více významných osobností:

 Filip Lichý (* 2001) – slovenský fotbalový záložník
 Lubomír Lichý (* 1945) – český výtvarník, hudebník a textař
 Norbert Lichý (* 1964) – český herec a hudebník